Ралли Канады 1974 года (официально Rally of the Rideau Lakes 1974, Ралли озёр Ридо) -  пятый этап чемпионата мира по ралли 1974 года, проходивший с 16 по 20 октября. Это второе Ралли озёр Ридо в истории и первое в рамках чемпионата мира. Этап проходил на гравийном покрытии, а общая протяженность гоночной дистанции составила 383 км и была разделена на 40 спецучастков (три из которых позднее были отменены). На старт вышел 51 экипаж и только 19 добралось до финиша соревнований.

В отличие от прошлого североамериканского этапа, Ралли Независимой Прессы 1973 в США, на этот раз в соревновании принимало участие большее количество европейских пилотов, а также таких команд как Lancia, Fiat и Alpine Renault. Вторую победу подряд одержал итальянец Сандро Мунари, а финн Симо Лампинен впервые побывал на пьедестале почёта мирового первенства (его штурман Джон Дэвенпорт ранее по ходу сезона в экипаже с Ханну Микколой побеждал на Ралли Финляндии). Победитель Ралли США 1973 года Уолтер Бойс во второй и последний раз оказался на подиуме чемпионата мира.

По ходу этапа главное сражение развернулось между двумя итальянскими пилотами, выступающими за Lancia и Fiat соответственно: Сандро Мунари и Альчиде Паганелли. Паганелли лидировал на протяжении первой половины соревнований, но был вынужден сойти из-за проблем с подвеской, что лишило его единственного шанса на победу. А на следующем этапе, Ралли США 1974 года, он в последний раз одержит победы на спецучастках.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки 
СУ24-26 были отменены.

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1974 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1974 году